Ри́жская губе́рния — губерния Российского царства (с 1721 года — Российской империи), образованная  года по указу Царя всея Руси Петра I из части упразднённой Смоленской губернии и занятых Русской армией земель герцогства Лифляндского (Шведской Ливонии), одного из владений Швеции эпохи великодержавия на территории современных Латвии и Эстонии.

Столица — город Рига.

В 1726 году Смоленская губерния была восстановлена в составе 5 уездов.

3 июля 1783 года губерния была преобразована в Рижское наместничество, а 12 декабря 1796 года — в Лифляндскую губернию.

Административное деление 
 Рижский уезд
 Венденский уезд
 Вольмарский уезд
 Валкский уезд
 Верроский уезд
 Юрьевский (Дерптский) уезд
 Феллинский уезд
 Перновский уезд
 Эзельский (Аренсбургский) уезд

Губернаторы 
 1710—1713 — Александр Данилович Меншиков
 1713—1719 — Пётр Алексеевич Голицын
 1719—1726 — Аникита Иванович Репнин
 1726—1731 — Герман Иванович Бон
 1740—1751 — Пётр Петрович Ласси
 1751—1753 — Владимир Петрович Долгоруков
 1753—1758 — Фёдор Матвеевич Воейков
 1758—1761 — Владимир Петрович Долгоруков
1761—1762 — Яков Степанович Аршаневский
 1762—1791 — Юрий Юрьевич Броун

Литература

См. также 
 Прибалтика
 Лифляндская губерния

Ссылки 
 Карта Рижского наместничества 1792 г. на сайте Руниверс
 

Губернии Российской империи
XVIII век в Латвии
XVIII век в Эстонии